Ла Ретама има више значења:

 Ла Ретама, Рафаел Рејна (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ретама (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ретама (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ретама (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама, Ел Рекуердо (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама, Ла Ретама Уно (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ретама (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ретама (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама, Давид Рејес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ретама (Халтокан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Ретама (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ретама (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику